Karpas (Cyprus), schiereiland
Karpas (jodendom), groenten die op Seideravond gegeten worden